Ingenuino – nome proprio di persona italiano maschile
Ingenuino di Sabiona – vescovo e santo